Хью Найджел Кеннеди (; , Хайт, Шепуэй, Кент, Англия, Британская империя) — британский -, -. Крупный специалист по истории раннего исламского Ближнего Востока, исламской Иберии и крестовых походов. С 1997 по 2007 год работал профессором истории средневекового Востока в Сент-Эндрюсском университете. С 2007 года является профессором арабистики в Школе востоковедения и африканистики Лондонского университета. Действительный член (академик) Британской академии (2012), Эдинбургского королевского общества с 2000 года, а также феллоу Королевского Азиатского общества Великобритании и Ирландии. Один из авторов второго издания фундаментальной «Энциклопедии ислама».

Ранняя жизнь и образование 
Хью Найджел Кеннеди родился 22 октября 1947 года в городке Хайт, расположенном в английском графстве Кент. В 1965—1966 годах обучался в  в , Ливан. На прохождение обучения Кеннеди получил стипендию от МИД Великобритании. С 1966 по 1969 год обучался в Пемброк-колледже Кембриджа. В Трайпос Хью изучал арабский и персидский языки и историю Ближнего Востока. В 1969 году окончил Кембриджский университет со степенью бакалавра искусств в области истории. С 1969 по 1972 год Хью работал на должности аспиранта и преподавателя истории в данном университете, а в 1978 защитил диссертацию на доктора философии (PhD) по истории с темой «Политика и политическая элита в раннем Аббасидском халифате».

Научная карьера 
В 1972 году Найджел устроился на работу в Сент-Эндрюсский университет преподавателем средневековой истории. В 1990 году ему было присвоено научное звание лектора, а в 1997 году он получил должность профессора средневековой истории. Помимо этого Кеннеди занимал ряд административных научных должностей в Сент-Эндрюссе — заместителя директора Школы истории в 1992—1998 годах и декана факультета гуманитарных наук.

В 2007 году Кеннеди покинул Сент-Эндрюсс, перейдя на работу в Школу востоковедения и африканистики при Лондонском университете. Здесь он получил должность профессора арабистики. С января 2015 по январь 2018 года Хью руководил проектом школы под названием «Экономическая интеграция и социальные изменения в исламской мировой системе, 800—1000 гг. нашей эры», который финансировался компанией . В 2022 году удостоен фестшрифта.

Основные работы учёного посвящены темам ранней (600—1100 года) истории и исторической географии исламского Ближнего Востока, арабской историографии, исламской археологии и аль-Андалусу. Под его руководством свои диссертации на PhD защитили 10 авторов в Сент-Эндрюсском университете и 4 автора в Школе востоковедения и африканистики.

Автор большого количества научных статей.

Личная жизнь 
С 1970 года Хью женат на Хилари Вибар. Имел с ней 4 детей: 1 сына и 3 дочерей, одна из которых скончалась.

Членство в научных обществах 
В 2000 году Кеннеди был избран членом Эдинбургского королевского общества, в июле 2012 года — Британской академии. Помимо этого он является членом Королевского Азиатского общества Великобритании и Ирландии.

Оценки 
Арабский историк Джазил Абдул-Джаббар аль-Джумард, лично знакомый с Найджелом и названный иракской газетой  «одним из ведущих специалистов по арабскому халифату в арабском мире», заявлял, что Хью является одним из наиболее авторитетных в мире специалистов по данной теме, который всегда готов помочь и всегда готов к сотрудничеству с другими учёными, в том числе и из арабских стран.

Одна из первых работ Кеннеди «The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century», вышедшая в 1986 году, получила множество положительных оценок от исследователей. Религиовед  описал её как «» исламского мира от возникновения до первого крестового похода. Историк  для исследовательской работы в рамках  назвал её «» для студентов старших курсов, что изучают исламскую историю и политическую историю арабского мира эпохи халифата. Другие работы также получили хвалебные оценки от исследователей. Так военный историк, специалист по средневековым войнам  писал, что книга «When Baghdad Ruled the Muslim World: The Rise and Fall of Islam’s Greatest Dynasty» является «» в историю Аббасидов. Профессор Йеля , специалист по истории Испании, назвала книгу Кеннеди «Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus» «» исламской Испании. Адъюнкт-профессор Оксфорда Кристиан Санер писал, что Кеннеди является «» для сложной задачи воссоздания истории арабских завоеваний, для которой требуется владение большим числом языков и умение правильно работать с источниками, отсекая всё ненужное и верно интерпретируя оставшееся. Именно это сделал историк в «The Great Arab Conquests. How the Spread of Islam Changed the World We Live In». Он назвал данную книгу «» и «», единственным серьёзным недостатком которого является нежелание автора выйти за рамки Средневековья и рассказать напрямую о влиянии распространения ислама на современный мир. Хотя при этом Санер отметил, что эта тема всё же так или иначе раскрывается попутно. Учёный предположил, что работе суждено стать «», и отметил, что она имеет выходящую за рамки научной ценность. Рецензенты также отмечали простоту изложения и живость и понятность языка.

Работы 
Многие работы Кеннеди выдержали несколько переизданий. В частности первая, вторая и четвёртая книга Кеннеди несколько раз были переизданы британским международным научным издательством Routledge.

Монографии/главы

Статьи в «Энциклопедии ислама»

Сборники статей

Редактор

Переводы 
Две книги Найджела переведены на русский язык и выпущены издательской группой «АСТ» и её импринтами в серии «Историческая библиотека»:
 
 

Также существуют переводы на китайский, испанский, португальский, немецкий, нидерландский, польский, индонезийский, итальянский языки и иврит.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Преподаватели Кембриджского университета
Профессора Лондонского университета
Деканы
Авторы Энциклопедии ислама